La saison 1951-1952 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la deuxième saison consécutive.

Après avoir eu du mal à démarrer, le club héraultais s'envole au début du mois d'octobre et termine  du championnat loin derrière l'intouchable Stade français, synonyme de montée en Division 1.

En Coupe de France, les somistes vont chuter en seizièmes de finale après avoir sorti le FC Metz qui évolue alors en Division 1.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1951-1952 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier